Тинахо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Лансароте. Занимает площадь 135,28 км². Население — 5655 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Tinajo

Муниципалитеты Лас-Пальмаса